Kotschubejiwka (ukrainisch ; russische Entsprechung  ) ist der Name folgender Orte in der Ukraine:

 Kotschubejiwka (Charkiw), Dorf im Rajon Charkiw, Oblast Charkiw
 Kotschubejiwka (Beryslaw), Dorf im Rajon Beryslaw, Oblast Cherson
 Kotschubejiwka (Kachowka), Dorf im Rajon Kachowka, Oblast Cherson
 Kotschubejiwka (Poltawa), Dorf im Rajon Poltawa, Oblast Poltawa